

Населені пункти та їхні частини
 Ольхувка — село в гміні Сосновиця Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Ольхувка — село в гміні Наровка Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Ольхувка — частина села Лібрантова в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства

Примітки